Такна:

 Такна — город на юге Перу, административный центр одноимённой провинции.
 Такна — одна из 4 провинций одноимённого региона Перу.
 Такна — самый южный регион Перу.